H67 steht für:

 Intel Chipsatz der Serie 6
 HMS Fearless (H67)

Abkürzung